Friedrich Rieß ist der Name folgender Personen:
* Friedrich Rieß (Physiker) (1935–2021), deutscher Physiker und Hochschullehrer
 Friedrich Riess (Unternehmer) (* um 1954), österreichischer Unternehmer

Siehe auch:
 Fritz Riess (Fritz Rieß; 1922–1991), deutscher Rennfahrer